Малиновка — село в Кривошеинском районе Томской области, Россия. Входит в состав Новокривошеинского сельского поселения.

История 
Основано в 1920 г. В 1926 году поселок Малиновский состоял из 16 хозяйств, основное население — русские. Центр Малиновского сельсовета Кривошеинского района Томского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кривошеинского района